Torquemada, település Spanyolországban
 Torquemada, spanyol főinkvizítor
 Torquemada, Victor Hugo drámája Tomás de Torquemada spanyol inkvizítor életéről
 Torquemada, Óscar Menéndez mexikói rendező 1973-as rövidfilmje
 Torquemada, Stanislav Barabáš szlovák rendező 1989-es televíziós filmje